Förtroenderåd kan syfta på:
 Förtroenderåd (politik) –  ett organ inom några politiska partier
 Förtroenderåd (kriminalvård) –  en organisation på en kriminalvårdsanstalt